Coop bzw. coop (von engl. cooperative ‚Genossenschaft‘) steht für:
 Coop Trading, Einkaufsgemeinschaft für die größten genossenschaftlichen Einzelhandelsunternehmen in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden
 Coop, Supermarktkette für Lebensmittel des schwedischen Kooperativa Förbundet
 Coop (Dänemark), dänischer Lebensmitteleinzelhändler mit verschiedenen Vertriebslinien
 Coop (Estland), estnische Supermarktkette
 Coop (Italien), italienische Supermarktkette
 Coop (Niederlande), niederländische Supermarktkette
Coop (Norwegen), norwegische Supermarktkette
 Coop (Schweiz), Schweizer Einzelhandelsgruppe 
Coop Jednota, slowakische Supermarktkette 
Coop (Tschechien), tschechische Supermarktkette 
 Coop (Ungarn), ungarische Supermarktkette
 coop eG, deutsche Konsumgenossenschaft, ehemals im Lebensmittel-Einzelhandel tätig
 co op Minden-Stadthagen eG, deutsche Konsumgenossenschaft, ehemals im Lebensmittel-Einzelhandel tätig
 co op AG, ehemaliges deutsches Handelsunternehmen
 Coop Pank, vormals Eesti Krediidipank, estnische Bank

Coop ist der Familienname folgender Personen:
 Denys N. Coop (1920–1981), englischer Kameramann
 Franco Coop (1891–1962), italienischer Schauspieler
 Oscar Coop-Phane (* 1988), französischer Schriftsteller
 ist eine alternative Schreibweise für einen Häuptling der Mohikaner, siehe Tschop (Indianer)

COOP steht für:
 Continuity of Operations Plan, Plan zur Sicherung der Regierungsfähigkeit der USA nach terroristischen/nuklearen Angriffen

Siehe auch:
 coop99
 Koop-Modus
 Koop

Abkürzung